Seth, oude spelling van Set (Bijbel), volgens de Hebreeuwse Bijbel de derde zoon van Adam en Eva
Seth (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Seth (mythologie), godheid in de Egyptische mythologie, de broer van Osiris
Seth (Street Fighter), een personage uit het computerspel Street Fighter
Seth (striptekenaar), pseudoniem van Gregory Gallant, geboren 1962
Seth (voornaam), een jongensnaam